Mezilesice bezeichnet

 die mittelalterliche Ortswüstung Mezilesice in der Gemeinde Kobeřice u Brna, Tschechien
 den früheren Namen von Medlešice, Okres Chrudim, Tschechien